Мадона може бити:
 Мадона, америчка поп-певачица
 Madonna (албум), деби албум Мадоне
 Мадона (жена), реч италијанског порекла, која у дословном преводу значи моја госпа, моја драга
 Богородица, мајка Исуса из Назарета (по Новом завету)
 Мадона (роман), роман немачког књижевника Кристофера Екера
 Мадона (Летонија), град у Летонији
 Мадона (Асти), је насеље у Италији у округу Асти, региону Пијемонт
 Мадона (Болоња), је насеље у Италији у округу Болоња, региону Емилија-Ромања
 Мадона (Болцано), је насеље у Италији у округу Болцано, региону Трентино-Јужни Тирол
 Мадона (Падова), је насеље у Италији у округу Падова, региону Венето
 Мадона (Павија), је насеље у Италији у округу Павија, региону Ломбардија
 Мадона (Тревизо), је насеље у Италији у округу Тревизо, региону Венето
 Мадона (Вербано-Кузио-Осола), је насеље у Италији у округу Вербано-Кузио-Осола, региону Пијемонт
 Мадона (Верчели), је насеље у Италији у округу Верчели, региону Пијемонт
 Мадона (Верона), је насеље у Италији у округу Верона, региону Венето